Lisec – góra w Bułgarii
 Lisec – grzbiet górski w Bułgarii, w górach Predbałkanu
 Lisec – szczyt górski w Bułgarii, w górach Predbałkanu
 Lisec – szczyt górski w Bułgarii, w górach Sredna Gora
 Lisec – szczyt górski w Macedonii Północnej, w górach Golesznica
 Lisec – szczyt górski w Macedonii, w górach Płaczkowica
 Lisec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kjustendił
 Lisec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz
 Lisec – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Lisec – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Tetowo
 Lisec – wieś w Słowenii, w gminie Trebnje
 Lisec – wieś w Słowenii, w gminie Tolmin